Mey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wolfram Mey
 François Sockhom Mey